Джилл Гетерінгтон і Крістін Редфорд були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Міхо Саекі і Юка Йосіда виграли титул, перемігши у фіналі пару Тіна Кріжан і Міягі Нана з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (чвертьфінал)
 Лаура Голарса /  Крістіна Зінгер (півфінал)
 Тіна Кріжан /  Міягі Нана (фінал)
 Нансі Фебер /  Наґацука Кьоко (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Volvo Women's Open 1996 Doubles Draw 

PTT Pattaya Open
Тур WTA 1996